Le nom Mariner peut désigner :

Sciences et techniques 
le programme Mariner ;
le moteur de rendu Mariner ;
le Martin PBM Mariner, un hydravion de la Seconde Guerre mondiale ;
le GSI Mariner, ancien navire océanographique canadien ;

Patronyme 

 Francesc Mariner (1720-1789), organiste et compositeur espagnol ;
 Paul Mariner (1953-2021), footballeur anglais ;
Rosemary Bryant Mariner (1953-2019), pilote américaine de la marine américaine.

Toponyme 

  Le glacier Mariner, glacier de la Terre Victoria en Antarctique.

Musique 
Mariner, album studio issu d'une collaboration entre Cult of Luna et Julie Christmas.

Voir aussi 
 Mercury Mariner, un véhicule de type SUV.